Lightning Strikes – album dei Loudness del 1986
 Lightning Strikes – album di Aceyalone del 2007
 Lightning Strikes – EP dei Tokyo Blade del 1984
 Lightning Strikes – singolo degli Aerosmith del 1982
 Lightning Strikes – singolo di Steve Aoki, Nervo e Tony Junior del 2015
 Lightning Strikes – film TV del 2009 diretto da Gary Jones